Le Renard gris d'Argentine (Lycalopex griseus) est un petit canidé d'Amérique du Sud connu également sous le nom de Renard de Patagonie. C'est une espèce de Lycalopex (anciennement Pseudalopex), genre regroupant les renards d'Amérique du Sud.

Description de l'espèce 

On trouve ce renard de couleur grise en Argentine, où sa population avoisine les  individus, au Chili et probablement au Pérou.

Il ne pèse pas plus de 3 kilos, et mesure une cinquantaine de centimètres de long.
Il se nourrit de rongeurs, d'oiseaux et de lapins.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Renard
 Lycalopex

Bibliographie 
  Eduardo Andrès Silva Rodriguez Valdivia, EVALUACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ZORROS CHILLA (Pseudalopex griseus) Y AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA EN UNA LOCALIDAD RURAL DEL SUR DE CHILE: ¿MITO O REALIDAD?. Thèse  de l'Universidad austral de Chile, Facultad de ciencias veterinarias – Chili - 2006. Lire le document PDF

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canidae
Mammifère (nom vernaculaire)
Faune endémique de Patagonie
Renard